Се́сили Лефо́р (), урождённая Сесили Марго Маккензи (; 30 апреля 1900, Лондон — февраль 1945, концлагерь Равенсбрюк) — британская разведчица.

Биография 
Шотландка по происхождению. Жила в Бретани с 24 лет, где познакомилась со своим мужем Алексом Лефором. После начала Второй мировой с мужем бежала в Британию, где начала оказывать помощь несдавшимся французским войскам. В 1941 году вступила в Женские вспомогательные воздушные силы, через год благодаря знанию французского была завербована в Управление специальных операций (секция F), 16 июня 1943 вместе с агентами Дайаной Роуден и Нур Инайят Хан переправлена в Ле-Ман, где установила связь с Анри Дерикуром. Работала в разведывательной сети «Жокей» на юго-востоке Франции, управляемой Фрэнсисом Каммертом.

15 сентября 1943 арестована гестаповцами в Монтелимаре, после пыток отправлена в тюрьму Фреснес (Париж). Спустя несколько месяцев перевезена в концлагерь Равенсбрюк, где вынуждена была носить тюремную робу с красным треугольником (символом антинацистского сопротивления). Находилась на каторжных работах, в феврале 1945 года казнена в газовой камере, поскольку больше не представляла ценности как рабочий. Вместе с ней погибли агенты Дениз Блох, Лилиан Рольф и Виолетта Шабо.

Посмертно награждена французским Военным крестом. Память о ней представлена в виде мемориала Раннимид (графство Суррей, Великобритания), а также мемориальной доске в Валенсае (департамент Эндр, Франция).

Литература 
 Squadron Leader Beryl E. Escott, Mission Improbable: A salute to the RAF women of SOE in wartime France, London, Patrick Stevens Ltd, 1991. ISBN 1-85260-289-9
 Liane Jones, A Quiet Courage: Women Agents in the French Resistance, London, Transworld Publishers Ltd, 1990. ISBN 0-593-01663-7
 Marucs Binney, The Women Who Lived for Danger: The Women Agents of SOE in the Second World War, London, Hodder and Stoughton, 2002. ISBN 0-340-81840-9
 Sarah Helm, A Life in Secrets: The Story of Vera Atkins and the Lost Agents of SOE, London, Abacus, 2005 ISBN 978-0-349-11936-6
 Germaine Tillion, Ravensbrück, Garden City, Anchor Press, 1975. ISBN 978-0-385-00927-0

Агенты Управления специальных операций
Разведчики Франции
Участники французского движения Сопротивления
Женщины Великобритании в войнах
Женщины Франции в войнах
Разведчицы
Казнённые в газовой камере